Oenopota novajasemljensis är en snäckart som först beskrevs av Leach 1878.  Oenopota novajasemljensis ingår i släktet Oenopota och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
novajasemljensis